Die Bahnstrecke Linhe–Ceke () ist eine im Dezember 2009 in Betrieb genommene Eisenbahnstrecke, die den chinesischen Grenzort Ceke im Ejin-Banner an der chinesisch-mongolischen Grenze mit Linhe (Bayan Nur, Innere Mongolei) verbindet. Die Kohlevorräte (Nariin Suchait) und sonstigen Rohstoffe der südlichen Gobi werden durch sie leichter transportabel.

Die Strecke von Linhe nach Ceke hat eine Länge von 729 km und führt von Linhe über das Hintere Hanggin-Banner, Tukemu 图克木, Xiniwusu 希尼乌苏, Wuliji 乌力吉, Wulansuhai 乌兰苏海, Yikewusu 伊克乌苏, Tian'ehu 天鹅湖, Dalaihub 达来库布镇 (die Hauptstadt des Ejin-Banners) bis Ceke kou'an 策克口岸.
Eine andere neue Eisenbahnstrecke, die Jiayuguan-Ceke-Eisenbahnstrecke (), verbindet Ceke mit Jiayuguan in der Provinz Gansu.

Planungen 
Von Linhe ist eine Güterzugstrecke zum mongolischen Grenzort Gaschuun Suchait geplant. Die Weiterführung zum 260 Kilometer entfernten Uchaa Chudag (UHG) im Steinkohle-Tagebaugebiet Tawan Tolgoi wurde unter dem Namen  von der Deutsche-Bahn-Tochtergesellschaft DB-International projektiert.
Die für den Abtransport von Kohle mit einer Achslast von 25 Tonnen vorgesehene, eingleisige Strecke sollte im Jahr 2015 in Betrieb gehen. Im März 2016 wurde jedoch erst von einer Genehmigung zum Bau der Strecke berichtet.
Im November 2017 hatte die Mongolei zwar über 200 km Unterbau für die Strecke errichtet, das Projekt wurde jedoch mangels Finanzierung zunächst unterbrochen.
Im August 2018 setzte die mongolische Regierung das Projekt mit Beschluss Nr. 242 wieder auf die Tagesordnung. Es wurde die Tawan Tolgoi Eisenbahngesellschaft mbH gegründet, die die Bahnstrecke innerhalb von vier Jahren fertigzustellen und in Betrieb zu nehmen hatte. Am 9. September 2022 wurde die Breitspurstrecke schließlich vom mongolischen Präsidenten Uchnaagiin Chürelsüch eröffnet.

Einzelnachweise 

Linhe-Ceke
Verkehr (Gansu)
Verkehr (Innere Mongolei)